Windows NT 10.0 (eerder Windows NT 6.4) kan verwijzen naar twee versies van Microsoft Windows:
 Windows 10
 Windows 10 Mobile
 Xbox One OS
 Windows Holographic
 Windows Server 2016